Артонія (Arthonia) — рід лишайників родини Arthoniaceae. Назва вперше опублікована 1806 року шведським ботаніком Еріком Ахаріусом.

Галерея

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 169 видів роду Arthonia:

Примітки

Джерела 
 Acharius, E. 1806. Arthonia, novum genus Lichenum. Neues Journal für die Botanik. 1:1-23 — P.3

Роди грибів
Артоніальні
Лишайники